Choisy kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacques Denis Choisy
 Maurice Gustave Benoit Choisy
 Jacques Denys Denis Choisy

Robotskapade auktorsförkortningar